1944/45 was het 34ste seizoen in de Oostenrijkse voetbalcompetitie. Sinds de Anschluss hoorde de Oostenrijkse competitie tot de Duitse Gauliga. Door de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog werd dit kampioenschap vroegtijdig stopgezet en is derhalve ook niet officieel.

Gauliga Donau Alpenland 

Promovendi
 SC Helfort Wien (1. Klasse Wien Süd)
 ESV Ostbahn XI Wien (1. Klasse Wien Nord)

Tweede Klasse

1. Klasse Wien Süd 
De competitie werd in februari 1945 stilgelegd, dit is de stand van 4 februari.

SC Siebenhirten trok zich in december 1944 terug.

1. Klasse Wien Nord 
De competitie werd in december 1944 stilgelegd, dit is de stand van 14 december.

SG Ordnungspolizei Wien trok zich in december terug.

Landesklasse Oberdonau 
De Liga Oberdonau-Salzburg die vorig jaar nog gespeeld werd werd vervangen door de landesklasse Oberdonau. De competitie werd in de herfst van 1944 stopgezet. Clubs uit Salzburg begonnen zelfs niet aan de competitie.

FC Steyr was een fusie tussen SK Amateure Steyr en Vorwärts Steyr die tijdens het seizoen gevormd werd wegens spelersgebrek bij beide clubs.

Gauliga Niederdonau 
De Gaulia Niederdonau werd in de Gauklasse Nord en Süd opgedeeld, ook deze competitie werd niet voltooid.

Gauklasse Niederdonau Nord

Gauklasse Niederdonau Süd

Gauliga Steiermark 
Informatie is niet meer bekend, enkel de deelnemende teams en dat Reichsbahn Graz en Sturm Graz bovenaan de rangschikking stonden toen de competitie beëindigd werd.

 Reichsbahn SG Graz
 SK Sturm Graz
 Puch Graz
 SS-Sportgemeinschaft Graz
 Grazer AK
 BSG Rosental
 SV Leibnitz
 Grazer SC

Oostenrijks voetbalseizoen